Il singolare maschile  del torneo di tennis Estoril Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Carlos Moyá che ha battuto in finale Francisco Clavet 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (finale)
  Magnus Norman (secondo turno)
  Nicolás Lapentti (semifinali)
  Tim Henman (quarti di finale)

 Albert Costa (primo turno)
 Mariano Zabaleta (primo turno)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Nicolas Escudé (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 2000
ATP Tour 2000